Nescio, het pseudoniem van J.H.F. Grönloh (1882 - 1961).
 Anneke Grönloh (1942-2018), Nederlands zangeres.
 Meneer Grönloh, een boek over Nescio van Willem G. van Maanen uit 1995.
 Badbergen-Grönloh, stadsdeel van Badbergen in de Duitse deelstaat Nedersaksen, een voormalige gemeente.